Minden idők feljegyzetten leghosszabb ideig élő uralkodóinak listája. Az ókorban viszonylag kevés születési dátum ismert pontosan, a középkorból kissé több maradt fenn, de a legtöbb adat az újkorból, a XVI. századtól kezdve található. (Bár egyes országokban egészen a XX. század elejéig nem volt pontos dátumozás.)

A listában az egyeduralkodók találhatók itt meg, akik legalább 80 évig éltek. A sorszámozás a bizonytalanságok miatt nem történt meg.A jelenleg élő uralkodókat zöld szín jelzi, a bizonytalan életkort barna.

Legalább 90 évet elért uralkodók

85–89 évet elért uralkodók

80–84 évet elért uralkodók

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 A legtovább hatalmon lévő uralkodók listája
 A legtovább hatalmon lévő keresztény egyházi vezetők listája
 Történelmi szépkorúak listája

L
L